Евгений Поликанин:
 Поликанин, Евгений Алексеевич (род. 1947) — советский певец (баритон), Народный артист России.
 Поликанин, Евгений Иванович (1932—2013) — советский спортсмен и тренер по пулевой стрельбе.